William Wollaston kan syfta på:

* William Wollaston (1659–1724), engelsk filosof
 William Wollaston (1693–1764), parlamentsledamot för Ipswich 1733–1734
 William Wollaston (1730–1797), parlamentsledamot för Ipswich 1768–1784
 William Hyde Wollaston (1766–1828), engelsk kemist